Emmapark (Baarn)
 Emmapark (Brunssum)
 Emmapark (Den Haag)
 Emmapark (Oegstgeest)
 Emmapark (Pijnacker)
 Emmapark (Wageningen)
 Koningin Emmapark (Baarn)